DST:
 Летнее время ()
 Digital Sky Technologies — инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях в интернет-проекты. В 2010 году разделилась на Mail.ru Group (российские активы) и DST Global (активы за пределами России).
 Dispersive Signal Technology () — технология изготовления сенсорных экранов, разработанная компанией 3M Touch Systems.
 Don't Starve Together — многопользовательская версия игры Don’t Starve.
 DST (, ) — французская разведывательная служба до 2008.

Dst:
 Dst — индекс геомагнитной активности

См. также 
 ДСТ